Die Saison 2018/19 der 3. Liga im Handball der Frauen war die neunte in ihrer Geschichte. In vier Staffeln mit insgesamt 48 Mannschaften wurde seit dem 15. September 2018 um die inoffizielle nord-, ost-, west- und süddeutsche Meisterschaft sowie die Qualifikation zur 2. Bundesliga gespielt. Der letzte Spieltag der Saison 2018/19 fand am 1. Mai 2019 statt. Die nachfolgende Abstiegsrelegation war aufgrund des Rückzugs mehrerer Mannschaften letztlich hinfällig.

Modus 
Die 3. Liga der Frauen besteht aus vier Staffeln, deren Zusammensetzung nach geografischen Gesichtspunkten erfolgte. Gespielt wird in jeder Staffel ein Doppelrundenturnier. Die vier Staffelsieger steigen in die Zweite Bundesliga auf. Die drei letztplatzierten Mannschaften jeder Staffel steigen in die entsprechenden Oberligen ab. Abweichend von dieser generellen Festlegung kann es zu anderen Auf- und Abstiegsszenarien kommen, die in der Spielordnung des DHB sowie den Durchführungsbestimmungen verbindlich geregelt sind.

Staffel Nord 
Der TV Hannover-Badenstedt wurde in der Nord-Staffel überlegen Meister, stellte aber aus wirtschaftlichen Gründen keinen Lizenzantrag für die 2. Bundesliga. Die TSG Wismar hätte als Tabellenzehnte an der Abstiegsrelegation teilnehmen können, verzichtete aber darauf und verkündete den Rückzug vom Leistungssport. Während der laufenden Abstiegsrelegation verkündete der MTV 1860 Altlandsberg den Rückzug aus der 3. Liga aus finanziellen Gründen.

Legende:
{| style="border:1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0"
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2017/18
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2017/18 (Neuling)
|}

Staffel Ost 
Die TS Herzogenaurach übernahm den in der 3. Liga freigewordenen Platz der im Juni 2018 zurückgezogenen Mannschaft der SG Menden Sauerland Wölfe, da sich Herzogenaurach in der Abstiegsrelegation 2017/18 den ersten Nachrückerplatz sichern konnte. Aus  wurde Herzogenaurach der Staffel Ost zugeordnet; Germania Fritzlar wurde von der Spielkommission der 3. Liga in die Staffel West versetzt.

Der HC Leipzig wurde souverän Meister der Staffel Ost und stieg in die 2. Bundesliga auf. Über die abschließende Platzierung der Ränge 8 bis 10 entschied wegen Punktgleichheit der direkte Vergleich, sodass die TSG Ober-Eschbach an der Abstiegsrelegation teilnehmen musste. Dort konnten die  den Abstieg vermeiden.

Legende:
{| style="border:1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0"
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffffcc"|
| 
|align="left"|Abstiegsrelegation
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2017/18
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2017/18 (Neuling)
|}

Staffel West 
Die SG Menden Sauerland Wölfe hat im Juni 2018 ihre Mannschaft aus der 3. Liga zurückgezogen. Sie wurde durch Germania Fritzlar ersetzt, die aus der Staffel Ost in die Staffel West wechselten.

Legende:
{| style="border:1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0"
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffffcc"|
| 
|align="left"|Abstiegsrelegation
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2017/18
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2017/18 (Neuling)
|}

Staffel Süd 

Legende:
{| style="border:1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0"
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffffcc"|
| 
|align="left"|Abstiegsrelegation
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2017/18
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2017/18 (Neuling)
|}

Abstiegsrelegation 
Da in der Oberliga Ostsee-Spree weder Meister VfV Spandau noch Vizemeister BFC Preussen für die 3. Liga meldeten, setzte die Spielkommission für den freigewordenen Platz eine Relegationsrunde der vier Zehntplatzierten an. Nach dem Verzicht der TSG Wismar (Staffel Nord) trafen in der Abstiegsrelegation die Drittletzten der Staffeln Ost (TSG Ober-Eschbach), West (TVE Netphen) und Süd (TG 88 Pforzheim) aufeinander und hätten in einer einfachen Runde die letzten beiden Absteiger ermitteln sollen.

Die TSG Ober-Eschbach verblieb sportlich in der 3. Liga, während die TG 88 Pforzheim und der TVE Netphen in die entsprechenden Oberligen hätten absteigen müssen. Jedoch verblieben auch diese beiden Mannschaften in der Spielklasse, da kurz nach dem Saisonende der MTV 1860 Altlandsberg seine Mannschaft zurückzog und Zweitligaabsteiger DJK/MJC Trier – nach dem im April 2019 gestellten Insolvenzantrag – auch seine Meldung für die 3. Liga West zurückzog.

Siehe auch 
 Handball-Bundesliga 2018/19
 2. Handball-Bundesliga 2018/19
 DHB-Pokal der Frauen 2018/19

Weblinks 
 Offizielle Website der 3. Liga Frauen beim Deutschen Handballbund (DHB)
 3. Liga Frauen, Saison 2018/19 auf SIS-Handball.de
 Staffelübersicht 3. Liga Frauen 2018/19 auf bundesligainfo.de

Einzelnachweise 

2018
Handballsaison 2018/19